San Vitale kan syfta på:

Italien 
 San Vitale, Ravenna, kyrkobyggnad i Ravenna
 San Vitale, Rom, kyrkobyggnad i Rom
 Santi Vitale e Compagni Martiri in Fovea, församling i Rom
 San Vidal, Venedig, kyrkobyggnad i Venedig
 Megliadino San Vitale, kommun i Veneto